Sally in Our Alley peut désigner :
 Sally in Our Alley, un film muet américain de Colin Campbell, sorti en 1913 ;
 Sally in Our Alley, un film muet américain de Travers Vale, sorti en 1916 ;
 Sally in Our Alley, un film muet américain de Walter Lang, sorti en 1927 ;
 Sally in Our Alley, un film britannique de Maurice Elvey, sorti en 1931 ;